Camila Acosta Alzate (Bogotá, 14 de octubre de 1987) es una fotógrafa y artista visual colombiana enfocada en fotografía documental. Reconocida por su trabajo en la Comisión de la Verdad, donde ha registrado a través de imágenes el proceso de escucha plural.

Biografía

Vida personal 
Hija de Yamile Alzate, Julián Acosta y hermana melliza de Laura Acosta Alzate.

Mientras cursaba décimo grado, en el colegio femenino Bethlemitas, a su abuela paterna le diagnosticaron Alzheimer y como consecuencia su memoria empezó a fallar. Acosta la visitaba regularmente, y en uno de esos encuentros, su abuela sacó una maleta llena de fotos. Mientras pasaba por las imágenes, le hablaba de las historias que habían sido retratadas. Sin embargo, a causa de su enfermedad, en algunos casos inventaba fragmentos de esos relatos u olvidaba nombres. Cuando esto ocurrió, Acosta sintió miedo de no poder contener sus recuerdos en imágenes, y esto la llevó a fotografiar momentos íntimos, cotidianos y familiares.

Educación superior 
En el año 2005 decidió entrar a estudiar Derecho en la Universidad del Rosario, impulsada por su gusto por la lectoescritura, a pesar de que su verdadera pasión tenía más que ver con el mundo artístico. En tercer semestre de derecho, cursó dos electivas que ampliaron su perspectiva: Apreciación del Cine e Historia del Jazz, y después de esto cambió de carrera. En 2007 empieza a estudiar Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana, y culmina la carrera en el año 2011. 

Antes de obtener su grado como comunicadora social, una amiga le ofrece a Acosta un trabajo que requería habilidades en el campo de la escritura, y como esta era una de sus destrezas, accedió, aún sintiendo que podía desarrollarse en un campo más creativo; por lo que busca una maestría en fotografía que realiza en la Universidad Politécnica de Valencia. En ese momento se va a vivir a España y siguiendo con la bitácora fotográfica que había empezado años atrás, cuando su abuela fue diagnosticada con Alzheimer, empieza a entenderla como su medio de expresión.

Vida laboral 
Pasado un tiempo, Acosta viaja a Miami. Allí salía a tomar fotos durante el día, sin embargo ninguna de ellas la hacían sentir satisfecha, por lo que decidió experimentar hacerlo durante la noche. Empezó a registrar las luces neones de la ciudad, letreros, espacios aparentemente vacíos y esto se hizo, con el paso del tiempo, una fuente de inspiración. Miami, además, fue el lugar en el que Acosta hizo su primera exposición y vendió su primera foto. 

En su regreso a Colombia, Camila entró a trabajar en Vice News como project manager, viéndolo como una oportunidad para entrar en el medio artístico y fotográfico del país. Pasado un tiempo fue despedida, lo que le dio el impulso necesario para dedicarse de lleno a la fotografía. Empezó a trabajar en el medio de forma independiente como reportera gráfica, retrataba bandas, amigos. Todo con tal de surgir. 

Abrieron una convocatoria en la Comisión de la Verdad con vacante en fotografía. Se presentó y fue escogida para el cargo por su visión artística; estaría allí para retratar una realidad, pero con una mirada más sensible. Este trabajo le permitió viajar, conocer víctimas y victimarios, mientras hacía fotografías del proceso, en el que estuvo cerca de Francisco de Roux, alimentando su bitácora personal desde un lugar ahora colectivo.

Estilo personal 
Acosta tiene un interés por crear narrativas que reflejen distintas realidades, y busca a través de su lente construir historia y aportar en temas sociales. También se ha desempeñado como curadora de imágenes para medios de comunicación y siendo directora creativa en proyectos audiovisuales.

Exhibiciones 

 El camino a la verdad - Comisión de la Verdad. Teatro Jorge Eliecer Gaitan 2022 Muestra fotográfica del proceso de escucha plural que se llevó a cabo durante 4 años de la Comisión de la Verdad.
 Feria del Millón - Centro Creativo Textura. Bogotá, Colombia 2018 Muestra fotográfica de proyecto personal "Decoding light"
 Espai Error. Valencia, España 2011 Muestra Fotográfica junto a Barbara Traver.
 Islandia "Dolor exquisito" - Espacio Odeón. Bogotá, Colombia 2017  Muestra fotográfica de serie fotográfica realizada en Islandia.
 Not There - FU Gallery. Miami, USA 2016  Muestra colectiva de artistas Latinoamericanos.
 El lugar de las fotos - Plataforma Bogotá - Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Bogotá, Colombia 2014  Instalación de video y fotografía.

== Publicaciones ==

 Fotorrelatos Comisión de la Verdad - Curaduría / Fotografías 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
 Medios impresos y digitales nacionales. El Espectador - El Tiempo Colombia  2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022
 Revista Semana. Bogotá, Colombia   2018
 VICE. Colombia  2016 - 2017 - 2018

Referencias

Enlaces externos 

 http://www.camila-acosta.com

Fotógrafas de Colombia
Fotógrafos del siglo XXI